Trnava (Gornji Bogićevci), od 1910. do 1981. iskaziva pod imenom Gornja Trnava.

Naselja u Srbiji:
 Gornja Trnava (Niš, Srbija), naselje u općini Niš
 Gornja Trnava (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje
 Gornja Trnava (Topola, Srbija), naselje u općini Topola